Bartholomaeides László (18. század) evangélikus lelkész
Bartholomaeides László (1754–1825) evangélikus lelkész

hasonló nevűek
Bartholomaeides János László  (1787–1862) evangélikus lelkész